Karl Kunst ist der Name folgender Personen:

 Karl Kunst (Altphilologe) (1895–1926), österreichischer Klassischer Philologe
 Karl Kunst (Politiker, 1904) (1904–1989), österreichischer Politiker (SPÖ), Tiroler Landtagsabgeordneter und Landeshauptmann-Stellvertreter
 Karl Kunst (Politiker, 1934) (1934–2019), deutscher Politiker (CDU), MdL Niedersachsen

Siehe auch:
 Carl Kunst (1884–1912), deutscher Illustrator und Grafiker